Со-д'Анжу́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на південний захід від Парижа, 85 км на північний схід від Нанта, 17 км на північ від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 372 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1092,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Со-д'Анжу на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Со-д'Анжу на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара